Камбо́н — французские фамилия и топоним.

Фамилия
 Камбон, Арман (1819—1885) — французский живописец.
 Камбон, Жюль (1845—1935) — французский политический деятель.
 Камбон, Поль (1843—1924) — французский дипломат.
 Камбон, Пьер-Жозеф (1754—1820) — французский политический деятель.
 Камбон, Седрик (род. 1986) — французский футболист.
  (1802—1875) — французский живописец и художник-декоратор.

Топоним
 Камбон () — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара.
 Камбон () — коммуна во Франции, департамент Тарн.